Valeč kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Valeč (ort i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Valeč (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar